Prehn ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Prehn (1848–1918), deutsche Blumenmalerin
Friedrich Prehn (1901–1985), deutscher Geher
 Friedrich Christian Prehn (1810–1875), schleswig-holsteinischer Politiker
 Jeppe Prehn (1803–1850), deutsch-dänischer Verwaltungsjurist 
 Joachim Carl von Prehn (1674–1709), königlich dänischer Oberst

 Lieselotte Prehn (1954–2019), deutsche Politikerin (PDS), MdL Mecklenburg-Vorpommern
 Lothar Prehn (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Martin Prehn (1831–1899) deutscher Ingenieur

 Peter Prehn (* 1941), deutscher Handballspieler
 Rasmus Prehn (* 1973), dänischer Politiker
 Thomas Prehn (* 1961), US-amerikanischer Radrennfahrer 
 Tom Prehn, dänischer Jazzmusiker

Prehn steht für:
 Prehn (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Prehn-Halbinsel
 Preen